Pedullà – cognome italiano

Alfredo Pedullà – giornalista e opinionista italiano
Gabriele Pedullà – scrittore, critico letterario e critico cinematografico italiano, figlio di Walter
 Gaetano Pedullà giornalista editore opinionista e saggista italiano
Luciano Pedullà – allenatore di pallavolo italiano
Saverio Pedullà – giornalista e editorialista italiano
Walter Pedullà – saggista, critico letterario e giornalista italiano